Єленьоґурське воєводство () — адміністративно-територіальна одиниця Польщі найвищого рівня, яка існувала у 1975—1998 роках.

Являло собою одну з 49 основних одиниць адміністративного поділу Польщі, які були скасовані в результаті адміністративної реформи Польщі 1998 року.
Займало площу 4379 км². Адміністративним центром воєводства було місто Єленя-Ґура. Після адміністративної реформи воєводство припинило своє існування і його територія повністю відійшла до Нижньосілезького воєводства.

Районні адміністрації 
 Районна адміністрація в Болеславці для гмін: Болеславець, Львувек-Шльонський, Новоґродзець, Осечниця, Венґлінець та міста Болеславець
 Районна адміністрація в Єленій-Ґурі для гмін: Болькув, Яновіце-Вельке, Єжув-Судецький, Каменна Ґура, Любавка, Марцишув, Мірськ, Мислаковіце, Подґужин, Стара Камениця, Свежава, Влень та міст Єленя-Ґура, Каменна Ґура, Карпач, Ковари, Пеховіце, Шклярська Поремба, Сверадув-Здруй, Войцешув
 Районна адміністрація в Любані для гмін: Боґатиня, Грифув-Шльонський, Лешна, Любань, Любомеж, Ольшина, Плятерувка, Пенськ, Секерчин, Сулікув, Зґожелець та міст Любань, Завідув і Зґожелець.

Міста 
Чисельність населення на 31.12.1998

Населення 
 1975 – 486 500
 1980 – 492 600
 1985 – 510 300
 1990 – 517 900
 1995 – 524 500
 1998 – 523 700

Примітки 

Історія Нижньосілезького воєводства